Die Poolbillard-Europameisterschaft 2013 war ein Poolbillardturnier, das vom 10. bis 21. April 2013 im Grand Hotel Metropol in Portorož stattfand und vom europäischen Poolbillardverband EPBF ausgerichtet wurde. Nach 1992 war es die zweite Poolbillard-EM in Slowenien.

Ausgespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos in den Kategorien Herren, Damen und Rollstuhlfahrer. Die Rollstuhlfahrer spielten jedoch keinen 14/1-endlos-Wettbewerb. Es waren etwa 220 Spieler/-innen aus 32 Nationen vertreten. Bei den Herren und Damen wurden zudem die Mannschafts-Europameister ermittelt.

Erfolgreichster Spieler war der Ire Fred Dismore, der zwei Goldmedaillen gewann. Mit je zwei Gold- und Bronzemedaillen war Jasmin Ouschan bester Spielerin.
Zum ersten Mal bei einer Poolbillard-EM gewann Deutschland keine Medaille. Ina Kaplan und Sebastian Staab erreichten das Viertelfinale, Kaplan im 9-Ball und im 14/1 endlos, Staab im 8-Ball. Zudem erreichte die deutsche Herren-Mannschaft das Viertelfinale, verlor dort jedoch gegen die Niederlande, den späteren Europameister.

Medaillengewinner

Format 
Gespielt wurde zunächst in allen Kategorien im Doppel K.-o.-System. Das bedeutet, dass man ein Spiel verlieren kann (dann allerdings den längeren Weg über die Verliererrunde überstehen muss) ohne sofort aus dem Turnier auszuscheiden. Eine zweite Niederlage führte allerdings in jedem Fall zum Ende des Turniers. Dieser Spielmodus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielern im Turnier ist (bei den Herren 32; bei den Damen 16 und bei den Rollstuhlfahrern 4). Von da an ging es im K.-o.-System (bedeutet: Jede Niederlage führt zum sofortigen Ausscheiden) bis zum Finale. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.

Wettbewerbe der Herren

8-Ball

9-Ball

10-Ball

14/1 endlos

Wettbewerbe der Damen

8-Ball

9-Ball

10-Ball

14/1 endlos

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Wettbewerbe der Mannschaften

Herren

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
Offizielle Website
Poolbillard-Europameisterschaft 2013 auf sixpockets.de

Quellen 

2013
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Piran
Billardturnier in Slowenien